Jääsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jääsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Jääsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar